Kishon steht für

Personen:
 Ephraim Kishon (1924–2005), israelischer Schriftsteller
 Sara Kishon (1931–2002), israelische Pianistin, Ehefrau von Ephraim Kishon
 Renana Kishon (* 1968), israelische Galeristin, Tochter von Ephraim und Sara Kishon

Sonstiges:
 Kischon (Fluss), Fluss in Israel
 Kischon (Ort), Ort nördlich von Haifa, heute Stadtgebiet von Haifa
 (21010) Kishon, Asteroid des Hauptgürtels